Ла Гвадалупана, Лос Кокос има више значења:

 Ла Гвадалупана, Лос Кокос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гвадалупана, Лос Кокос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику